Die Pazifikspiele ( Pacific Games, früher: South Pacific Games) sind regelmäßig im südpazifischen Raum stattfindende Sportwettkampfveranstaltungen. Sie wurden auf Vorschlag von Sahu Khan eingeführt und erstmals 1963 in Suva (Fidschi) ausgetragen.

Die Pacific Games werden vom Pacific Games Council organisiert, das sich aus dem Exekutiv-Komitee, den Fachausschüssen, sowie den in der Pacific Games Association organisierten nationalen, für die Pacific Games zuständigen Sportverbänden (meist die NOKs) zusammensetzt.

M. Turukawa, Kugelstoßerin aus Fidschi, war die erste Gewinnerin einer Goldmedaille bei den South Pacific Games. In insgesamt 60 Entscheidungen gewann Fidschi 34 mal Gold. Im Jahr 2007 diente das Fußballturnier der South Pacific Games als erste Runde des OFC Nation Cups 2008.

Nach den South Pacific Games 2007 auf Samoa wurde am 8. September 2007 der Name der Spiele in Pacific Games geändert. Die letzten Pacific Games wurden vom 4. bis zum 18. Juli 2015 in Port Moresby, Papua-Neuguinea ausgetragen. Damit wurde der 40. Jahrestag der Unabhängigkeit Papua-Neuguineas gewürdigt.

Austragungsorte

Ewiger Medaillenspiegel 
Bisher wurden seit 1963 bei 15 Pazifikspielen 8107 Medaillen vergeben. 24 Nationen errangen dabei Medaillen. Die mit Abstand erfolgreichste Mannschaft ist die neukaledonische, die insgesamt 2091 Medaillen gewann, davon 837 Goldmedaillen.
 
Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch nach dem Staatsnamen genannt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Homepage des Ausrichters der PG, dem Pacific Games Council (englisch)
 Offizielle Homepage der Pacific Games 2015 in Papua-Neuguinea (englisch)

 
Erstveranstaltung 1963